Открытый чемпионат Бразилии 2006 — 6-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в бразильском курорте Коста-ду-Сауипе, и являющегося частью ATP Тура в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 20 по 27 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Рафаэль Надаль
 Парный турнир —  Леош Фридль /  Франтишек Чермак

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Николас Массу обыграл  Альберто Мартина со счётом 6-3, 6-4.
 Массу выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мартин сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Павел Визнер /  Лукаш Длоуги обыграли  Марцина Матковского /  Мариуша Фирстенберга со счётом 6-1, 4-6, [10-3].
 Визнер выиграл 1-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Длоуги выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Бразилии по теннису
 ATP Тур 2006
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2006 года
2006